Apatesia är ett släkte av isörtsväxter. Apatesia ingår i familjen isörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

 Plantae.se - Apatesia

Isörtsväxter
Apatesia